Sadek (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Sadek (powiat Ciechanowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Sadek (powiat Szydłowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Szydłowiecki
 Sadek (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Sadek (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski

Zie ook 
 Sádek (doorverwijspagina)